Il doppio  dell'Uruguay Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Nikola Ćirić e Goran Tošić erano i detentori del titolo, ma Ćirić quest'anno non ha partecipato.

Tošić ha fatto coppia con Boris Pašanski.

Nikola Mektić e Antonio Veić hanno battuto in finale Blaž Kavčič e Franco Škugor 6–3, 5–7, [10–7].

Teste di serie

  Ariel Behar /  Horacio Zeballos (semifinali)
  Guillermo Durán /  Marcel Felder (semifinali)

  Boris Pašanski /  Goran Tošić (primo turno)
  Nikola Mektić /  Antonio Veić (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Uruguay Open 2012